Радіація (від  «випромінювання»):

Фізика 
 Радіація — синонім випромінювання;
 Радіація — іонізуюче випромінювання (у неспеціалізованій літературі та побутовому розумінні використовують як еквівалент);
 Радіація (у радіотехніці) — потік енергії у вигляді радіохвиль;
 Радіація — теплове випромінювання;
 Сонячна радіація — випромінювання Сонця (електромагнітної та корпускулярної природи).

Біологія 
 Адаптивна радіація в біології — явище різноманітної адаптації споріднених груп організмів до змін умов довкілля, яке є однією з основних причин дивергенції;
 Еволюційна радіація в біології — порівняно швидке (в геологічному сенсі) і масове зростання таксономічної різноманітності або морфологічних відмін видів внаслідок адаптивних змін або відкриття раніше недоступного екопростору.